A 2022-es úszó-világbajnokságon a női 10 méteres toronyugrás versenyszámának selejtezőjét és elődöntőjét június 26-án, a döntőjét pedig másnap, június 27-én rendezték meg a budapesti Duna Arénában.

A 16 éves kínai  − megvédte címét − aranyérmesként zárta a döntőt, míg honfitársa, a tokiói győztes  lett a második, aki mindössze három tizedponttal kapott kevesebbet. A bronzérem a malajziai Pandelela Rinong Pamg nyakába került.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 
 Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.
 Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Jegyzetek 

Műugrás a 2022-es úszó-világbajnokságon